Extension (zu lat. extendere ‚ausdehnen, ausweiten‘) steht für:

 Extension, Umfang eines Begriffs oder Menge der ein Konzept erfüllenden Gegenstände, siehe Extension und Intension
 Extension (Medizin), die Streckung eines Gelenkes (z. B. die Aufrichtung der Wirbelsäule)
 Register (Orgel) #Extension, Verfahren im Orgelbau
 Extensionsniveau, finanzwissenschaftliche Variable
 Extension-Locus, die Farbverteilung im Fell steuernder Genort
 Teleologische Extension, Mittel zur Auffüllung von Gesetzeslücken
 Extension (Geologie), horizontale Dehnung der Erdkruste oder der Lithosphäre
 Extension, therapeutische Maßnahme bei Knochenbrüchen, siehe Knochenbruchbehandlung

Extension (Lehnwort aus dem Englischen, []) steht für:

 Haarverlängerung
 Dateinamenserweiterung, Endung eines Dateinamens unter bestimmten Betriebssystemen
 Extension, Verlängerung einer Zahnbrücke über die Pfeilerzähne hinaus, siehe Brücke (Zahntechnik)
 Plug-in, Software-Erweiterung

Extension ist der Name folgender geografischer Objekte:

 Extension (Louisiana), Stadt im US-Bundesstaat Louisiana
 Extension Reef, Riff vor der Westküste der Antarktischen Halbinsel

Siehe auch

 Extensionalitätsprinzip
 Extensionalitätsaxiom
 Mobile-Extension